La Nazionale di pallacanestro tedesca Under-18, è una selezione giovanile della Nazionale tedesca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità tedesca di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1968 - 11°
1970 - 10°
1974 - 14°
1976 - 11°
1980 - 6°

1982 - 5°
1984 - 5°
1986 - 4°
1988 - 9°
1990 - 12°

1992 - 7°
1994 - 12°
1996 - 8°
2002 - 12°
2005 - 14°

2006 - 13°
2007 - 9°
2008 - 14°
2009 - 11°
2010 - 13°

2011 - 11°
2012 - 14°
2015 - 8°
2016 - 4°

Collegamenti esterni 
 

Germania
Under 18